Hochschild puede referirse a:

Personas 

 Moritz Hochschild (1881-1965), magnate de la industria minera mundial en la primera mitad del siglo XX.
Gerhard Hochschild (1915-2010), matemático alemán nacionalizado americano.
 Hernán Hochschild (1955-2014), ingeniero comercial, empresario y dirigente gremial chileno.
 Eduardo Hochschild (1964), ingeniero y empresario peruano, líder del Grupo Hochschild
Adam Hochschild (1942), escritor e historiador estadounidense.

Matemáticas 

Homología de Hochschild, teoría matemática.
Grupo Hochschild-Mostow, es el grupo algebraico.

Otros 

 Hochschild Mining, empresa británica basada en la operación de negocios de minería.